Појам  може да се односи на:
 Poderi, Massa-Carrara
 Poderi di Montemerano
 Poderi Palombino, Foggia